Австро-гръцкият тютюнев склад () може да се отнася за:

 Австро-гръцкият тютюнев склад, индустриална сграда в град Кукуш (Килкис), Гърция, обявена за паметник на културата;
 Австро-гръцкият тютюнев склад, индустриална сграда в град Кавала, Гърция, обявена за паметник на културата.